Ива́н Серге́евич Федо́тов (1881—1951) — русский и советский театральный художник. Оформлял спектакли в театрах Москвы, Ленинграда, Киева. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). Лауреат Сталинской премии I степени (1951).

Биография 
И. С. Федотов родился в 1881 году. В 1901 году окончил Строгановское училище. Работал в Частной русской опере. В 1908—1917 годах художник Оперного театра С. И. Зимина. С 1934 года — художник Центрального театра Красной армии. Был мастером сценического пейзажа. Сотрудничал с режиссёром А. Д. Поповым.

Умер в 1951 году. Похоронен в Москве в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Жена — Бетти Львовна Федотова (урождённая Розенфельд, 1900—1992), певица.

Оформил спектакли 
  — «Дети солнца» М. Горького (Театр В. Ф. Комиссаржевской)
  — «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука (КУАДТ имени И. Я. Франко)
  — «Город мастеров» Т. Г. Габбе (ЦДТ)
  — «Первые радости» по К. А. Федину (МАДТ имени Е. Б. Вахтангова)

Московский Художественный театр 
  — «Алмазы» Н. А. Асанова
  — «Поздняя любовь» А. Н. Островского

Оперный театр С. И. Зимина
  — «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера — оформление костюмов
  — «Генрих VIII» К. Сен-Санса
  — «Млада» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Жидовка» Ж. Ф. Галеви; «Капитанская дочка» Ц. А. Кюи

ГАМТ
  — «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера
  — «Великая сила» Б. С. Ромашова
  — «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского

ЦАТСА
  — «Мещане» М. Горького
  — «Полководец Суворов» И. В. Бахтерева и А. В. Разумовского
  — «Пархоменко» В. В. Иванова 
  — «Давным-давно» А. К. Гладкова
  — «Учитель танцев» Лопе де Вега
  — «За тех, кто в море!» Б. А. Лавренёва
  — «На той стороне» А. А. Барянова
  — «Совесть» Ю. П. Чепурина

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1946)
 Сталинская премия I степени (1951) — за оформление спектакля «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского, поставленного на сцене ГАМТ.

Примечания 

Художники-пейзажисты Российской империи
Художники-пейзажисты СССР
Персоналии:Центральный театр Российской армии
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Оперные сценографы
Художники русского авангарда
Театральные художники русского авангарда
Графики русского авангарда